Olifants river kan syfta på:

Sydafrika 

 Olifants river, Limpopo, 
 Olifants river, Västra Kapprovinsen, 
 Olifants river, Wemmershoekdam, 
 Olifants river, Södra Kapprovinsen,

Namibia 

 Olifants river, Namibia,

Moçambique 

 Olifants river (Rio dos Elefantes'' )